Consolidato fiscale
prestito consolidato Prestito redimibile a lungo termine, derivato dal consolidamento di debiti a più breve termine come il Prestito littorio
Bilancio consolidato